Mesterholdenes Europa Cup finale 1983 var en fodboldkamp der blev spillet den 25. maj 1983. Kampen blev spillet foran 73.500 tilskuere på Olympiske Stadion i den græske hovedstad Athen, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1982-83. De deltagende hold var vesttyske Hamburger SV og italienske Juventus. Det var kulminationen på den 28. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. For første gang i seks år var der ikke et engelsk hold blandt finalisterne, som alle var blevet vundet af briterne.

Det var anden gang at begge hold var nået frem til finalen. Hamburg tabte i 1980, mens Juventus måtte gå fra banen som taber i 1973. 

Danske Lars Bastrup spillede de første 55 minutter for Hamburger SV. Felix Magath sørgede for kampen eneste mål, da han i det 9. minut bragte tyskerne foran 1-0. Dette var holdets største europæiske triumf, siden de i 1977 vandt finalen i pokalvindernes turnering.

Kampen blev ledet af den rumænske dommer Nicolae Rainea.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1982/83  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1983
Finale 1983
Juventus F.C.
Hamburger SV
Fodbold i 1983
Sport i Athen